Россия занимает 4-е место в мире по величине исключительной экономической зоны — 7 566 673 км².

ИЭЗ России граничит с зонами Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Литвы и Польши на западе, Сибири (США) на востоке, Японии, Северной Кореи и Южной Кореи на юго-востоке и Азербайджана, Казахстана, Грузии, Турции и Украины на юге.

Территориальные претензии

Япония 
Существует давний спор с Японией по поводу южной части Курильских островов . Спор восходит ко временам Советского Союза и Ялтинскому соглашению (февраль 1945 г.).

Норвегия 
 В 2010 г. был разрешен спор между Норвегией и Россией о территориальных водах и ИЭЗ в отношении архипелага Шпицберген, поскольку он влияет на ИЭЗ России из-за его уникального договорного статуса . Договор был согласован между двумя государствами в апреле 2010 года и впоследствии официально ратифицирован, разрешив этот спор о демаркации. Соглашение было подписано в Мурманске 15 сентября 2010 г.

Примечания 

Российско-японские отношения
Экономика России
Границы Российской Федерации